

Geografia 
 Rosetta – città dell'Egitto
 Rosetta – montagna delle Pale di San Martino, nelle Dolomiti, che dà il nome anche all'altopiano omonimo e al rifugio locale

Musica 
 Rosetta – gruppo musicale post-metal
 Rosetta – album di Vangelis del 2016

Persone 
Francesco Rosetta – calciatore italiano degli anni quaranta e cinquanta
Virginio Rosetta – calciatore italiano degli anni venti e trenta

Altro 
 Rosetta – diminutivo del nome proprio di persona femminile Rosa
 Rosetta – elemento decorativo grafico o architettonico
 Rosetta – sonda spaziale dell'Agenzia spaziale europea
 Rosetta – in una pianta la disposizione delle foglie a raggiera, dalla base del fusto verso l'esterno, vicino al livello del terreno
 Rosetta – film del 1999 dei fratelli Dardenne
 Rosetta – tipo di pane
 Rosetta – emulatore software integrato nel sistema operativo Mac OS X Leopard
 Rosetta@home – progetto di calcolo distribuito per la scienza medica, basato su BOINC
 Rosetta – in meccanica, altro nome della rondella
 Rosetta egiziana – specie di pipistrelli
 Stele di Rosetta – stele egizia, con iscrizione importante in linguistica
 Nebulosa Rosetta – nebulosa nella costellazione dell'Unicorno
 Progetto Rosetta – progetto di conservazione linguistica
 Rosetta Code – progetto di conservazione informatica